Magneetband, gebruikt bij onder meer opname en weergave van beeld en/of geluid 
Plakband
In de geneeskunde bepaald verband dat wordt gebruikt bij blessures
Tape (film), een Amerikaanse film uit 2001

Zie ook
Ducttape
Gaffertape
Kinesiotaping
Reliëftape